Issus se poate referi la:

 Issus, comună în departamentul Haute-Garonne, din sudul Franței
 Issus, râu din Cilicia, Asia Minor
 Issus, gen de insecte din familia Issidae, ordinul Hemiptera.

Vezi și 
 Isus (dezambiguizare)